Фушер може да се односи на:

 Фушер (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Фушер (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Фушер о Боа, насељено место у Француској, у департману Меза